Gulls de San Diego (WHL), équipe de la Western Hockey League.
Gulls de San Diego (LIH), équipe de la Ligue internationale de hockey.
Gulls de San Diego (ECHL), équipe de la West Coast Hockey League puis de l'ECHL.
Gulls de San Diego, équipe de la Ligue américaine de hockey.